Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2012 se konal v neděli 4. března jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Chiemgau Arena. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 16.00 hodin středoevropského času.

Obhájkyní titulu byla finská závodnice Kaisa Mäkäräinenová, která na poslední střelecké položce udělala tři chyby a dojela dvacátá.

Vítězkou se stala Běloruska Darja Domračevová, která vybojovala svou první kariérní zlatou medaili ze světového šampionátu. Na druhém místě dojela vítězka se sprintu domácí Magdalena Neunerová, která zkompletovala sbírku medailí na probíhajícím šampionátu. Bronz získala Ruska Olga Viluchinová.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2012